El término fomento puede referirse a:

Geografía 
 Fomento, una ciudad y municipio de Cuba ubicada en la zona central de la isla;
 Fomento, una localidad en la costa del Departamento de Colonia (Uruguay).

Política, administración y economía 
 El Ministerio de Fomento de España;
 El Banco de Fomento y Ultramar;
 El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile;
 La Corporación de Fomento de la Producción de Chile;
 La Asociación Internacional de Fomento (AIF);
 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento;
 La Corporación Andina de Fomento;
 Fomento de Centros de Enseñanza;
 Fomento de Construcciones y Contratas;
 Fomento del Trabajo Nacional;
 Fomento Villanovés;
 Fomento Económico Mexicano (FEMSA);
 La Sociedad de Fomento Fabril;
 La Unidad de Fomento (UF) y Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV);
 La Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE).

Otros 

 Acción de la Administración consistente en promover, normalmente mediante incentivos económicos o fiscales, que los particulares realicen por sí mismos actividades consideradas de utilidad general;
 Medicamento líquido que se aplica con paños exteriormente;
 La Asociación de Fomento San Bernardo;
 Equipo de fútbol Fomento Deportivo Entrevías-Pozo.

Referencias

Ligas externas